Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2020 го́да () — 29-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Влияние пандемии COVID-19 

Первоначально чемпионат планировалось проводить в три круга с 4 апреля по 8 ноября 2020 года.

12 марта правительство Латвии объявило на всей территории государства чрезвычайную ситуацию с 12 марта по 14 апреля с целью ограничить распространение Covid-19 во время действия чрезвычайной ситуации. Позже чрезвычайная ситуация была продлена до 12 мая, затем − до 9 июня.

13 марта на внеочередном заседании правления ЛФФ было принято решение до дальнейшего официального заявления отложить проведение футбольных соревнований на всех уровнях.

9 июня правительство приняло правила «Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19». Федерацией был утверждён санитарный протокол.

После завершения чрезвычайной ситуации было утверждено изменение в порядке проведения соревнований − чемпионат пройдёт в два круга.

27 ноября решением правления ЛФФ были отменены переходные матчи между второй командой Первой лиги и девятой командой Высшей лиги за право в 2021 году играть в Высшей лиге.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2019 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Тукумс 2000» (Тукумс) — 1-е место, 74 очка. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «New Project» (Рига) — 8-е место, 20 очков. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.
 «Балви» (Балви) — 10-е место, 3 очка. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Локомотив» (Даугавпилс) — 1-е место во Второй лиге.
 «Салдус/Leevon» (Салдус) — полуфиналист Второй лиги.

По результатам переходных матчей клуб «Супер Нова» (Рига) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=165|Примечания

 «Гробиня» опережает «Албертс» по результатам личных встреч (1:2 и 2:0).

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 11/07/2020 «Гробиня» — «Салдус/Leevon» 5:1
 Самая крупная победа гостей (+5):
 18/07/2020 «Смилтене/ДЮСШ» — «Локомотив» 1:6
 25/07/2020 «Салдус/Leevon» — «Локомотив» 0:5
 01/08/2020 «Салдус/Leevon» — «Супер Нова» 1:6
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 18/07/2020 «Смилтене/ДЮСШ» — «Локомотив» 1:6
 01/08/2020 «Ауда» — «Резекне» 5:2
 01/08/2020 «Салдус/Leevon» — «Супер Нова» 1:6

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2020
 Вторая лига Латвии по футболу 2020
 Третья лига Латвии по футболу 2020
 Кубок Латвии по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 

2020
Футбол в Латвии в 2020 году
Латвия
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020